Велика Гърция може да се отнася за:
 Магна Греция, в превод Велика Гърция, област в древна Южна Италия;
 Мегали идея, гръцка националистическа концепция, възникнала в 19 век.

Политика на Гърция